Maraun ist der Familienname folgender Personen:

 Erna Maraun (1900–1959), deutsche Sozialpädagogin und Sozialpolitikerin
 Frank Maraun (eigtl. Erwin Goelz; 1903–1981), deutscher Literatur- und Filmkritiker
 Georg Maraun (* 1926), hessischer Landrat (SPD)
 Ronald Maraun (1928–2017), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Mahraun